Castro Alves reprezintă două nume de familie portugheze, care se poate referi la,

 Antônio de Castro Alves (1847 - 1871), poet și dramaturg brazilian, scriitor de factură romantică, patronul celui de-al șaptelea scaun al Academiei Braziliene de Litere. 
 Castro Alves, Bahia, municipalitate din statul brazilian Bahia, numită anterior Vila de Nossa Senhora da Conceição de Curralinho, dar redenumită după cele două nume de familie, Castro Alves, pentru a onora poetul și dramaturgul romantic, născut în această localitate.
 Teatro Castro Alves, sală de spectacole din Salvador, Bahia 
 Cidade Castro Alves, cartier din Zona Leste din orașul São Paulo
 Jardim Castro Alves, cartier din Zona Sul a orașului São Paulo
 ABC de Castro Alves, carte de Jorge Amado

Note 

Nume de familie
Toponimie